Multilateralizm (antropologia) – związek kilku mężczyzn i kilku kobiet, którzy wraz ze swoimi dziećmi tworzą multilateralną rodzinę
 Multilateralizm (politologia) – praktyka koordynowania polityki przez co najmniej trzy państwa
 Multilateralizm (ekonomia) – rodzaj systemu rozliczeń międzynarodowych